Název Červený Dvůr má více sídel nebo památek:
 Červený Dvůr (Benešov), část okresního města Benešov
 Červený dvůr (České Budějovice), zaniklá usedlost v Českých Budějovicích
 Červený Dvůr (Hradec Králové), dříve osada, dnes jen barokní selský dvorec v Hradci Králové
 Červený Dvůr (Chvalšiny), část obce Chvalšiny v okrese Český Krumlov
 Červený Dvůr (zámek), zámek na území obce Chvalšiny
 Červený dvůr, samota v katastru obce Jenišovice v okrese Jablonec nad Nisou
 Červený Dvůr (Krnov), lokalita části obce Pod Cvilínem města Krnov v okrese Bruntál
 Červený Dvůr (Sezimovo Ústí), samota na území města Sezimovo Ústí v okrese Tábor

Související články 
 Dvůr